En Pologne, Pokrzywnica est le nom :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat de Piła
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat de Poznań 
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat de Śrem 
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Pokrzywnica

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Pokrzywnica, dans le powiat de Pułtusk
 du village de Pokrzywnica, chef-lieu de cette gmina
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie d'Opole
 du village de Pokrzywnica

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat de Jędrzejów
 du village de Pokrzywnica, dans le powiat de Starachowice